Tununngasoq bezeichnet:
 Tununngasoq, Ort im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Tununngasoq (Bucht, Maniitsoq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Tununngasoq (Bucht, Nanortalik), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Tununngasoq (Bucht, Qeqertarsuaq) (Kirkegårdsbugt), Bucht im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Tununngasoq (Fjord), Fjord im Distrikt Sisimiut, Grönland